Transport intercommunal de personnes dans le canton d'Esch-sur-Alzette of kortweg TICE is een Luxemburgse vervoersmaatschappij, met haar hoofdvestiging in Esch-sur-Alzette. Het bedrijf is vooral operatief in het zuidwesten van Luxemburg in het kanton Esch-sur-Alzette en dan met name het gebied Le Pays des Terres Rouges. De meeste lijnen zijn gericht op Esch-sur-Alzette.

Geschiedenis
In 1914 werd het bedrijf TICE opgericht en werd een netwerk aangelegd voor trams. Pas op 29 mei 1927 kon de eerste tram worden ingezet nadat de gehele infrastructuur was aangelegd en alle belemmeringen waren verholpen. Nog in het oprichtingsjaar werden 25 touringcars en vijf gewone bussen aangeschaft. Deze bussen waren als aanvulling op de tram en reden vooral tussen Esch-sur-Alzette en Differdange. Dit was toen voor mensen die vooral in ploegendiensten werkten een behoorlijke stap vooruit van fiets naar bus. Omdat het exploiteren van bussen goedkoper was verdween in de loop der jaren de tram. In 1958, na ruim 30 jaar, verdween de laatste tram uit het straatbeeld en werd de dienst gedraaid door 32 bussen.

Lijnoverzicht
Hieronder een overzicht van de lijnen die TICE rijdt. Opvallend is dat de route van de meeste lijnen door enkele plaatsen op de heenweg anders is dan op de terugweg. TICE rijdt veelal op streeklijnen, maar heeft enkele stadsdienstlijnen in Esch-sur-Alzette en Dudelange.

Materieel
Hieronder een overzicht van het materieel wat anno 2016 rijdt of heeft gereden bij TICE.

Huidig materieel

Laatste update: 17 januari 2018

Voormalig materieel

Laatste update: 17 januari 2018

Openbaarvervoerbedrijf
Luxemburgs bedrijf
Openbaar vervoer in Luxemburg (land)